Die Mannschaftseuropameisterschaften der Herren und Damen 1989 im Squash fanden vom 26. bis 29. April 1989 in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt. Insgesamt traten 20 Mannschaften bei den Herren und 15 Mannschaften bei den Damen an. Bei den Herren handelte es sich um die 17. Auflage der Meisterschaft, bei den Damen um die 12. Austragung.

Bei den Herren und Damen gewannen einmal mehr die Titelverteidiger aus England. Die Herrenmannschaft um Chris Walker, Del Harris, Paul Carter, Paul Gregory und Bryan Beeson besiegte im Finale Schweden mit 4:1, dessen Aufgebot aus Fredrik Johnson, Anders Wahlstedt, Jonas Görnerup, Ulf Lagunoff und Björn Almström bestand. Für Wales war es die erste Finalteilnahme bei Europameisterschaften. Bei den Damen besiegten Martine Le Moignan, Alison Cumings und Suzanne Horner ihre irischen Konkurrentinnen Rebecca Best, Brona Conway und Caroline Collins im Endspiel mit 3:0.

Herren

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Platzierungsspiele

Damen

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Platzierungsspiele

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

1989
Squashturnier 1989
Squashturnier in Helsinki